Čtyřhra juiorů US Open 2022 probíhala v první polovině září 2022. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva párů. Obhájci titulu byli Francouz Max Westphal s Hongkonžanem Colemanem Wongem, kteří nestartovali společně. Westphal již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorském tenise. Wong vytvořil nejvýše nasazenou dvojici s Litevcem Edasem Butvilasem. V úvodním kole je však vyřadili Američané Aidan Kim s Learnerem Tienem.

Vítězem se staly americké turnajové osmičky, Ozan Baris s Nisheshem Basavareddym, kteří ve finále hladce zdolali švýcarsko-bolivijskou dvojici Dylan Dietrich a Juan Carlos Prado Ángelo po setech 6–1 a 6–1. Utkání trvalo pouze 41 minut. Oba získali první grandslamové trofeje.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2022
Juniorská čtyřhra